Суперку́бок Эсто́нии по футбо́лу 2018 () — двадцать третий розыгрыш Суперкубка Эстонии, футбольного матча, в котором встречались чемпионы Эстонии и обладатели Кубка страны предыдущего сезона. Матч прошёл в пятницу 23 февраля 2018 года в Таллине, в нём встретились действующий чемпион Эстонии таллинская «Флора» (номинальный хозяин) и в качестве обладателя Кубка Эстонии сезона 2016/17 таллинская «ФКИ Левадия» (так как фактический обладатель Кубка «ФКИ Таллинн» в межсезонье объединился с «Левадией»).

Обладателем трофея по результатам серии пенальти (2:2, 4:3-пен) стал футбольный клуб «ФКИ Левадия».

Соперники и стадион 
До этого матча «Флора» и «Левадия» встречались в рамках Суперкубка Эстонии семь раз. Первая встреча состоялась в 1999 году, когда «Левадия» одержала победу со счётом 4:1. Всего за семь поединков между этими командами в 1999—2014 годах «Флора» одержала пять побед (2002, 2004, 2009, 2011, 2014), а «Левадия» — две (1999, 2010). В общей сложности до матча «Флора» была девятикратным обладателем Суперкубка, а «Левадия» — шестикратным.

Впервые в истории розыгрышей Суперкубка Эстонии матч состоялся в закрытом помещении — таллинском спортхолле Эстонского футбольного союза, вместимостью 1000 зрителей.

Согласно регламенту матча, в случае ничьей в основное время, дополнительное время не проводилось, а сразу пробивалась серия пенальти.

Подробности

Статистика матча

См. также 
 Суперкубок Эстонии по футболу
 Чемпионат Эстонии по футболу 2018

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на сайте ЭФС
 Статистика на сайте soccerway.com

Спорт в Эстонии в 2018 году
Суперкубок Эстонии по футболу
События 23 февраля
Февраль 2018 года
Спортивные соревнования в Таллине
Европейские национальные футбольные суперкубки в сезоне 2018
Матчи ФК «Флора»
ФК «Левадия»